Výraz Mussorgskij, Mussorgski, Musorgskij příp. další varianty, má více významů:

 Modest Petrovič Musorgskij (1839–1881) – ruský hudební skladatel
 Musorgskij (film) – sovětský film z roku 1950 o hudebním skladateli M. P. Musorgském
 Mussorgskij (kráter) – kráter na planetě Merkur
 MUSSORGSKI – polská industrial/avant-garde/black metalová kapela